Гео́рг Иоахи́м Ре́тик (; 16 февраля 1514, Фельдкирх, Эрцгерцогство Австрия — 4 декабря 1574, Кашша, Королевская Венгрия, ныне Словакия) — немецкий математик и астроном. Единственный ученик Николая Коперника, оказавший содействие в публикации его главного труда, и пропагандист его наследия.

Биография 
Георг Иоахим Изерин родился в австрийском городе Фельдкирх в семье врача Георга Изерина. В 1528 году отец был казнён за колдовство и за систематические кражи в домах своих пациентов, в результате чего семья была лишена своей фамилии и приняла девичью фамилию матери-итальянки, Томасины де Поррис, германизированную как «фон Лаухен» ( и  значат «лук-порей»).

Ахилл Гассер, преемник отца Георга Иоахима в должности городского доктора, помог способному мальчику получить хорошее образование. Он учился сначала в Фельдкирхе, потом в Цюрихе и наконец в Виттенберге, где принял псевдоним «Ретик» ( «рецийский») в честь Реции, древнего названия своего родного региона.

В 1536 г. Ретик получает звание магистра искусств. Преподававший в Виттенбергском университете знаменитый теолог Меланхтон, соратник Мартина Лютера, приглашает его остаться в Виттенберге преподавать астрономию и математику.

В 1538 г. Меланхтон даёт Ретику двухлетний отпуск для углубления астрономических знаний. Ретик объезжает видных астрономов Германии, навещает родственников и Гассера, а затем едет во Фромборк к Копернику, новая астрономическая система которого с 1510-х годов разошлась в рукописи среди немногих доверенных лиц и, надо полагать, вызвала большой интерес. Общение с Коперником произвело на Ретика такое впечатление, что все выделенные ему 2 года он провёл во Фромборке.

В 1540 г. Ретик издаёт в Данциге ясное изложение гелиоцентрической системы под названием «Narratio Prima» («Первое повествование»). Этот труд можно рассматривать как введение в опубликованную тремя годами позже книгу Коперника «О вращении небесных сфер». Он имел даже больший издательский успех, чем сама книга Коперника: в XVI веке выдержал четыре издания (труд Коперника — два).

Заодно Ретику удаётся заручиться содействием герцога Альбрехта в подготовке издания книги самого Коперника. Взамен ему пришлось пообещать вернуться к преподаванию в Виттенберге. Кроме того, Ретик отдельно публикует тригонометрические таблицы, приложенные к книге Коперника (главы XIII и XIV).

В 1541 г. Ретик возвращается в Виттенберг. В первые же каникулы (1542) едет узнать, как продвигается печать труда Коперника. Благодаря его неутомимой энергии Коперник успевает незадолго до смерти (1543) получить готовый экземпляр своей великой книги.

В 1542—1545 годах Ретик по рекомендации И. Камерария занимает кафедру математики в Лейпцигском университете. Затем в течение трёх лет путешествует. В 1548 году возвращается в Лейпциг, но кафедра математики занята, и он становится профессором богословского факультета.

В апреле 1551 года обвинён в содомии, скрывается в Праге, осуждён заочно. В 1551—1552 годах обучался медицине в Венском университете, а в 1554 году переехал в Краков. Скончался в венгерской Кашше (ныне Кошице в Словакии).

В последние годы Ретик опубликовал ряд руководств по тригонометрии; последний труд, десятизначные тригонометрические таблицы, остался незавершённым и был закончен его учеником Валентином Отто (1596).

В честь учёного названы:
 лунный кратер Рэтик (Rhaeticus: 0,03°N, 4,92°E);
 астероид 15949 Ретик (Rhaeticus, 1998 год).

Основные труды 
 Narratio prima («Первое повествование», Гданьск, 1540, краткий конспект коперниканской системы).
 Tabula chorographica auff Preussen und etliche umbliegende lender (Виттенберг, 1541).
 De lateribus et angulis triangulorum (совместно с Коперником, Виттенберг, 1542).
 Ephemerides novae (Лейпциг, 1550).
 Canon doctrinae triangulorum (Лейпциг, 1551 тригонометрические таблицы).
 Opus Palatinum de triangulis (Нейштадт, 1596 посмертно, тригонометрические таблицы).

Примечания

Литература 
 Берри А. Краткая история астрономии, пер. с англ., 2 изд., М. — Л., 1946.
 
 
 Galileo Project: Rheticus, George Joachim

Ссылки 

Учёные Эпохи Возрождения
Николай Коперник